Il gruppo 4 della sezione UEFA della qualificazioni al campionato mondiale di calcio femminile 2015 è composto da sei squadre: , , , ,  e .

Formula

Classifica finale

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 
13 reti
  Vivianne Miedema

12 reti
  Aline Zeler (3 rig.)

10 reti
  Tessa Wullaert

9 reti
  Renée Slegers

8 reti
  Caroline Graham Hansen

6 reti
  Isabell Herlovsen

5 reti

  Manon Melis (1 rig.)

  Ada Hegerberg

  Maren Mjelde

4 reti

  Lieke Martens

  Kristine Wigdahl Hegland

  Elise Thorsnes

3 reti

  Lien Mermans
  Mandy van den Berg

  Laura Luís
  Carolina Mendes

  Jéssica Silva

2 reti

  Tinne De Caigny
  Lorca Van De Putte
  Sofia Kongoulī

  Eshly Bakker
  Anouk Dekker
  Emilie Haavi

  Ingvild Stensland
  Vanessa Rodrigues

1 rete

  Albina Rrahmani
  Aurora Serenaj
  Furtuna Velaj
  Janice Cayman
  Maud Coutereels (1 rig.)
  Cécile de Gernier
  Davina Philtjens
  Elke Van Gorp
  Sofia Pelekouda

  Christina Kokoviadou
  Dimitra Panteliadou
  Tessel Middag
  Sherida Spitse
  Daniëlle van de Donk
  Claudia van den Heiligenberg
  Nora Holstad Berge
  Melissa Bjånesøy
  Marit Fiane Christensen

  Ida Elise Enget
  Solveig Gulbrandsen
  Carole Costa
  Edite Fernandes
  Cristiana Garcia
  Vanessa Malho
  Mónica Mendes
  Cláudia Neto
  Regina Pereira

1 autorete

  Luçije Gjini (a favore dei Paesi Bassi)

  Ezmiralda Franja (a favore della Grecia)

  Efrosini Xera (a favore del Portogallo)

Note 

Q